Namo steht für:
 Namo (Film)
 Namo WebEditor, ein HTML-Editor

Namo ist der Name folgender geografischen Objekte:
 Namo (Fluss), Fließgewässer auf Guam, USA 
 Namo (Insel), Insel in der Central Division (Fidschi) 
 Na Mo, Distrikt in der Provinz Oudomxay im nordwestlichen Laos 
 alternativer Name des Atolls Namu der Ralik-Kette der Marshallinseln

Namo ist der Vor- oder Familienname folgender Personen:
 Lilla Namo (* 1988), schwedische Sängerin  
 Victor Namo (* 1988), nigerianischer Fußballspieler 
 Namo Narain Meena (* 1943),  indischer Staatsminister für Finanzen 
 Namo Aziz (* 1958), kurdischer Autor